Mulyata ist der Name von:

 Joseph Mulyata (* 1960), sambischer Politiker
 Mulyata (Gciriku), König der Gcriku von 1812 bis 1838